De massastart vrouwen op de Nederlandse kampioenschappen schaatsen afstanden 2019 werd gereden op zondag 30 december 2018 in ijsstadion Thialf te Heerenveen.

Titelverdediger was Annouk van der Weijden, maar ze reed niet mee. Vijfvoudig kampioene Irene Schouten veroverde haar zesde titel in zeven edities.

Uitslag 

vrouwen massastart
2019